Daniel "Dan" Andersson (1888-1920), scrittore e poeta svedese
Daniel Andersson (1972), calciatore svedese di ruolo portiere
Daniel Andersson (1977), calciatore svedese di ruolo centrocampista

Pagine correlate 
Daniel Anderson
Dan Andersson (disambigua)